A Bek udvarház – Degenfeld-Schomburg kastély Tégláson, Hajdú-Bihar megyében található.

1799-ben Bek Pál földmérői munkájáért, kapta meg ajándékba Téglást és Bököny egy részét. (Az Alföldnek egy részét királyi megbízásból mérte fel). A királyi ajándékot abban az időben már meg kellett vásárolnia az adományozottnak. Ebből adódóan a Király a Királyi Értékbecslő Társasággal felmérette a két település értékét és a királyi értékbecslő 62 058 Ft-ban állapította meg a két település értékét. Melyet Bek Pál még megpótolta egyharmad összeggel, hogy biztosan ő nyerje el a két települést és megfizette az összeget. De még ennél is többet fizetett az általa gyönyörűnek és lenyűgözőnek vélt településekért. Tégláson telepedett le, és építette fel nem kicsi családi lakóházát. A város központjában található kastély a múlt század elején került kialakításra. A ma is látható udvarházat, a földmérő-mérnöki végzettségű arisztokrata Bek Pál építtette, a nagyközség lakott területének nyugati határán egy enyhén kiemelkedő magaslaton. 1880 körül Degenfeld-Schomburg Imre építtette át, klasszicista stílusban. (A nyugati homlokzat közepére egy kocsi-aláhajtót építettek, a déli homlokzat közepén, az emeleti szoba egy kijárót nyitottak a kovácsoltvas erkélyre, valamint hagyományosan barokk cour d'honneur stílusban díszítették az épület teljes homlokzatát). Valamint a keleti terasz és lépcső öntöttvas korlátait, a korabeli divatnak megfelelően. Bár a 20. század során hányattatott sorsából adódóan sokat vesztett jellegéből, ugyanis volt itt a II. világháború alatt SS tábori kórház, orosz tiszti és legénységi szálláshely és istálló, AVH szálláshely, börtön, kulturális intézmény, gyermekmenhely. A barokk lovardában "SERNEVÁL" (sertéshizlalda), más gazdasági épületében TSZCS gépjavító műhely, Angolkert parkjában marhalegelő és salakos röplabdapálya.

A kétszintes, monumentális épület látványa mára már ismét lenyűgöző. Kovácsoltvas díszítményei, kovácsoltvas oszlopai még ma is eszünkbe juttatják Kazinczy Ferenc lelkesen dicsérő mondatait, aki gyakori vendége volt a kastélynak: „olyan királyi épület kicsinyített mása, hogy a szemlélőt frappírozza”. A  XIX. és a XX. században igen élénk szellemi élet folyt a kastélyban. Gyakori vendég volt itt Kazinczy Ferenc, de megfordult a kastélyban az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tábornoka, Nagysándor József, Tisza Kálmán Magyar Királyság miniszterelnöke és fia gróf Tisza István is aki szintén Magyar Királyság miniszterelnöke volt két alkalommal is.

1955-től 2002-ig a kastélyban gyermekotthon működött. Az Önkormányzattól 2002-ben magánbefektető vásárolta meg azzal a szándékkal, hogy felújítja az épületet és gyógyszállót alakít ki benne a helyi termálvízre alapozva. A befektető forráshiányra hivatkozva ezidáig nem teljesítette vállalt ígéreteit. A kastélyt és parkját 2010 nyarán óriási erejű vihar tépázta meg, amely további állagromláshoz vezetett. A kastély 2014 júniusára megújul.

A kastélypark 
A kastélyt körülvevő angolkertet gróf Degenfeld-Schomburg Géza Gusztáv alakíttatta ki a 19. század végén. Az üvegházban 3000 fajta növényt ápoltak és gondoztak a főkertész vezetésével. A kert 1953 óta természetvédelem alatt áll. A kert érdekessége, hogy a külföldről hozatott különleges fafajtákat a Nyírség őshonos fái közé telepítette így tulajdonképpen botanikus kertet alakított ki. A 131 hektár kiterjedésű terület fő jellemzője az őshonos kocsányos tölgyes, de összesen mintegy 60 fafajtát találhatunk itt, például az amerikai vagy fekete diót, ezüst hársat, jegenyefenyőt, óriás olasz nyárfát, platánféléket, tulipánfát, vasfát, s különböző cserjeféléket, mint fagyalt, gyöngycserjét és sóskaborbolyát.
A 2010-es nagy vihar nem kímélte a kastélyparkot sem, az értékes növények több mint fele elpusztult.

Források 
 Utazz itthon
 Degenfeld-kastély a Vendégvárón
 A Degenfeld-kastély parkja a Vendégvárón
 Téglás – Megújul a Degenfeld-kastély
 Degenfeld-Schonburg Kastély, Téglás

További információk 
 A Degenfeld-kastély a Facebookon

 A Degenfeld-kastély a Műemlékem.hu-n
 https://www.facebook.com/degenfeldkastely.teglas

Hajdú-Bihar megye kastélyai
Téglás
Hajdú-Bihar megye műemlékei
Téglás